Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „47”:

Austro-węgierskie:
 47 Dywizja Piechoty (1901–1909) → 49 Dywizja Piechoty (1909–1918)
 47 Dywizja Piechoty (1909–1918)

Wehrmachtu:
 47 Dywizja Piechoty (1944) → 47 Dywizja Grenadierów Ludowych

Armii Imperium Rosyjskiego:
 47 Dywizja Piechoty (1863-1918)

Armii Czerwonej:
 47 Dywizja Strzelców (1919–1920)
 47 Górska Dywizja Strzelców im. Józefa Stalina (1936–1942)